William Lenoir ist der Name folgender Personen:

* William Lenoir (General) (1751–1839), US-amerikanischer General
 William Lenoir (Tennisspieler) (Billy Lenoir; 1942–2007), US-amerikanischer Tennisspieler
 William B. Lenoir (William Benjamin Lenoir; 1939–2010), US-amerikanischer Astronaut
 William Ballard Lenoir (1775–1852), US-amerikanischer Politiker